Als Carolabrücke werden folgende Brückenbauwerke bezeichnet:

 Carolabrücke (Dresden) über die Elbe in Dresden
 Carolabrücke (Bad Schandau) über die Elbe in Bad Schandau
 Carolabrücke, ehem. Bezeichnung für den Prießnitztalviadukt in Dresden
 Carolabrücke, ehem. Bezeichnung für die Beethovenbrücke über den Pleißemühlgraben am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig